Mahasoabe (Vohipeno), plaats in Madagaskar in het district Vohipeno
 Mahasoabe (Fianarantsoa II), plaats in Madagascar in het district Fianarantsoa II